La Norgesmesterskapet 1988 di calcio fu la 83ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Rosenborg, che vinse la ripetizione della finale contro il Brann con il punteggio di 2-0.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Voci correlate
 1. divisjon 1988
 2. divisjon 1988

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1988
Edizioni della Coppa di Norvegia